In 1929/30 werd het 24ste voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond.

Holstein Kiel werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. Vicekampioen Arminia Hannover ging ook naar de eindronde. Holstein versloeg VfB Leipzig, Eintracht Frankfurt en Dresdner SC en plaatste zich zo voor de tweede keer voor de finale om de landstitel. In een spannende wedstrijd verloor de club met 5-4 van Hertha BSC. Arminia Hannover verloor in de eerste ronde van FC Schalke 04.

Deelnemers aan de eindronde

Eindronde

Eerste Voorronde 
De wedstrijden werden op 9, 16 en 23 maart 1930 gespeeld.

Tweede Voorronde 
De wedstrijden werden op 23 en 30 maart gespeeld. 

Union Altona tekende protest aan en er volgde een replay op 27 april.

Finaleronde

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Noord-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1929/30